Stepaniwka (ukrainisch ) ist der Name folgender ukrainischer Städte:
 Stepaniwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Sumy

Stepaniwka ist der Name folgender ukrainischer Dörfer:

Autonome Republik Krim:
 im Rajon Nyschnjohirskyj, siehe Stepaniwka (Nyschnjohirskyj)

Oblast Charkiw:
 im Rajon Krasnokutsk, siehe Stepaniwka (Krasnokutsk)
 im Rajon Losowa, siehe Stepaniwka (Losowa)
 im Rajon Sachnowschtschyna, siehe Stepaniwka (Sachnowschtschyna)

Oblast Cherson:
im Rajon Cherson, siehe Stepaniwka (Cherson)

Oblast Chmelnyzkyj:
 im Rajon Bilohirja, siehe Stepaniwka (Bilohirja)
 im Rajon Tschemeriwzi, siehe Stepaniwka (Tschemeriwzi)

Oblast Dnipropetrowsk:
 im Rajon Krynytschky, siehe Stepaniwka (Krynytschky)
 im Rajon Mahdalyniwka, siehe Stepaniwka (Mahdalyniwka)
 im Rajon Tomakiwka, siehe Stepaniwka (Tomakiwka)

Oblast Donezk:
 im Rajon Kramatorsk, Landgemeinde Illiniwka, siehe Stepaniwka (Kramatorsk, Illiniwka)
 im Rajon Pokrowsk, siehe Stepaniwka (Pokrowsk)
 im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Nowodonezke, siehe Stepaniwka (Kramatorsk, Nowodonezke)
 im Rajon Schachtarsk, siehe Stepaniwka (Schachtarsk)
 im Rajon Wolnowacha, siehe Stepaniwka (Wolnowacha)

Oblast Iwano-Frankiwsk:
 im Rajon Kalusch, siehe Stepaniwka (Kalusch)

Oblast Kiew:
 im Rajon Iwankiw, siehe Stepaniwka (Iwankiw)
 im Rajon Wassylkiw, siehe Stepaniwka (Wassylkiw)

Oblast Kirowohrad:
 im Rajon Bobrynez, siehe Stepaniwka (Bobrynez)
 im Rajon Oleksandrija, siehe Stepaniwka (Oleksandrija)
 im Rajon Ustyniwka, siehe Stepaniwka (Ustyniwka)
 im Rajon Wilschanka, siehe Stepaniwka (Wilschanka)

Oblast Luhansk:
 im Rajon Perewalsk, siehe Stepaniwka (Perewalsk)

Oblast Mykolajiw:
 im Rajon Baschtanka, siehe Stepaniwka (Baschtanka)
 im Rajon Wesselynowe, siehe Stepaniwka (Wesselynowe)

Oblast Odessa:
 im Rajon Beresiwka, siehe Stepaniwka (Beresiwka)
 im Rajon Lyman, siehe Stepaniwka (Lyman)
 im Rajon Podilsk, siehe Stepaniwka (Podilsk)
 im Rajon Okny, siehe Stepaniwka (Okny)
 im Rajon Ljubaschiwka, siehe Stepaniwka (Ljubaschiwka)
 im Rajon Rosdilna, siehe Stepaniwka (Rosdilna)

Oblast Poltawa:
 im Rajon Dykanka, siehe Stepaniwka (Dykanka)
 im Rajon Semeniwka, siehe Stepaniwka (Semeniwka)
 im Rajon Poltawa, siehe Stepaniwka (Poltawa)
 im Rajon Tschutowe, siehe Stepaniwka (Tschutowe)
 im Rajon Welyka Bahatschka, siehe Stepaniwka (Welyka Bahatschka)

Oblast Riwne:
 im Rajon Sdolbuniw, siehe Stepaniwka (Sdolbuniw)

Oblast Saporischschja:
 im Rajon Polohy, siehe Stepaniwka (Polohy)

Oblast Schytomyr:
 im Rajon Swjahel, siehe Stepaniwka (Swjahel)
 im Rajon Korosten, siehe Stepaniwka (Korosten)

Oblast Sumy:
 im Rajon Bilopillja, siehe Stepaniwka (Bilopillja)
 im Rajon Buryn, siehe Stepaniwka (Buryn)
 im Rajon Jampil, siehe Stepaniwka (Jampil)

Oblast Tscherkassy:
 im Rajon Drabiw, siehe Stepaniwka (Drabiw)

Oblast Tschernihiw:
 im Rajon Borsna, siehe Stepaniwka (Borsna)
 im Rajon Mena, siehe Stepaniwka (Mena)

Oblast Tscherniwzi:
 im Rajon Tscherniwzi, siehe Stepaniwka (Tscherniwzi)

Oblast Winnyzja:
 im Rajon Teplyk, siehe Stepaniwka (Teplyk)
 im Rajon Winnyzja, siehe Stepaniwka (Winnyzja)

Siehe auch:
 Stepan